Trattato di Berlino (1715) – trattato riguardante l'alleanza tra Hannover-Gran Bretagna e Danimarca nella Grande guerra del Nord
 Trattato di Berlino (1732) – trattato segreto tra Impero austriaco, Prussia e Impero russo riguardante la successione al trono del regno di Polonia
 Trattato o Pace di Berlino (1742) – trattato che pose termine alla prima guerra di Slesia
 Trattato di Berlino (1878) – trattato riguardante la destinazione dei territori turchi in Europa rispetto alla Pace di Santo Stefano che seguì la guerra russo-turca del 1877-1878
 Conferenza di Berlino (1884) (Conferenza dell'Africa Occidentale o Conferenza sul Congo) – trattato riguardante il commercio europeo in Africa centro-occidentale e sancì la nascita dello Stato Libero del Congo sotto l'influenza di Leopoldo II del Belgio
 Trattato di Berlino (1889) – trattato riguardante l'assetto politico delle Samoa
 Trattato di Berlino (1899) – trattato riguardante la spartizione delle Samoa tra Germania e Stati Uniti
 Trattato di Berlino (1921) – trattato di pace tra Germania e Stati Uniti, a seguito della prima guerra mondiale
 Trattato di Berlino (1926) – trattato riguardante un patto di neutralità e di non aggressione tedesco-sovietico